Kristiansen ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name „Kristiansen“ ist ein patronymisch gebildeter Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Christian“. Der Name ist vor allem im deutschen (insbesondere in Schleswig-Holstein), dänischen, norwegischen und schwedischen Sprachraum verbreitet.

Varianten 
 Christiansen, Christianson

Namensträger 
 Abel Kristiansen (1900–1975), grönländischer Katechet, Dichter, Journalist und Landesrat
 Anders Kristiansen (* 1979), dänischer Badmintonspieler
 Arthur Kristiansen (1923–2001), dänischer Eishockeyspieler 
 Cay Kristiansen (1925–2014), dänischer Schauspieler
 David Kristiansen (1903–1950), grönländischer Landesrat
 Egil Kristiansen (* 1966), norwegischer Skilangläufer
 Elin Kristiansen (* 1968), norwegische Biathletin
 Enok Kristiansen (1874–1966), grönländischer Missionar
 Erling Kristiansen (1923–2009), norwegischer Radrennfahrer
 Gerd Kristiansen (* 1955), norwegische Gewerkschafterin
 Gro Marit Istad-Kristiansen (* 1978), norwegische Biathletin
 Gustav Kristiansen (1904–1988), norwegischer Radrennfahrer
 Henning Kristiansen (1927–2006), dänischer Kameramann
 Henry Wilhelm Kristiansen (1902–1942), Persönlichkeit der norwegischen Arbeiter- und Widerstandsbewegung
 Idar Kristiansen (1932–1985), norwegischer Schriftsteller
 Ingrid Kristiansen (* 1956), norwegische Leichtathletin
 Jan Kristiansen (* 1981), dänischer Fußballspieler
 Jeanett Kristiansen (* 1992), norwegische Handballspielerin
 Jens Kristiansen (* 1952), dänischer Schachspieler
 Jon Kristiansen (* 1967), norwegischer Photograph und Autor, siehe Metalion

 Kåre Kristiansen (1920–2005), norwegischer Politiker
 K'issúnguaĸ Kristiansen (* 1930), grönländischer Landesrat
 Kjeld Kirk Kristiansen (* 1947), dänischer Industrieller

 Knut Kristiansen (* 1946), norwegischer Jazzpianist
 Kristian Kristiansen (* 1948), dänischer Archäologe
 Kristina Kristiansen (* 1989), dänische Handballspielerin
 Lena Frier Kristiansen (* 1983), dänische Badmintonspielerin
 Moa Molander Kristiansen (* 1995), schwedische Skilangläuferin
 Ole Kristiansen (* 1965), grönländischer Musiker
 Roy Kristiansen (* 1943), norwegischer Mineralsammler, Mykologe, Amateur-Mineraloge
 Rune Kristiansen (* 1964), norwegischer Freestyle-Skier
 Simon W. Kristiansen (* 1984), dänischer Handballspieler
 Søren Kristiansen (* 1962), dänischer Jazzmusiker
 Sven Erik Kristiansen (* 1969), norwegischer Musiker
 Thoralf Kristiansen (1905–1981), norwegischer Fußballschiedsrichter
 Tommy Kristiansen (* 1989), norwegischer Eishockeyspieler
 Tor Espen Kristiansen (* 1970), norwegischer Biathlet
 Ulloriannguaq Kristiansen (1927–1998), grönländischer Journalist, Schriftsteller, Übersetzer und Redakteur
 Unni Kristiansen, norwegische Biathletin
 Vegar Kristiansen (* 1971), norwegischer Poolbillardspieler
 Veronica Kristiansen (* 1990), norwegische Handballspielerin
 Victor Kristiansen (* 2002), dänischer Fußballspieler

Weblinks 
 Kristiansen bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Dänischer Personenname
Norwegischer Personenname
Schwedischer Personenname
Patronym